Torre dels Moros o Castell d'Aramunt, al poble d'Aramunt (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Torre dels Moros (Arbolí), al Baix Camp
 Torre dels Moros (Cinctorres), torre medieval del terme municipal de Cinctorres (els Ports)
 Torre dels Moros (Espot), torre medieval d'Espot (Pallars Sobirà)
 Torre dels Moros o Can Borrull, edifici a Palafrugell (Baix Empordà)
 Torre dels Moros (Riudecols), torre medieval de vigilància i de defensa a Riudecols (Baix Camp)
 Torre dels Moros (Llagostera), termes romanes
 Torre dels Moros o Castell de Talteüll (Massoteres), edifici de la Segarra
 Torre dels Moros o Dolmen de Llanera a Torà (la Segarra)
 Torre dels Moros o torre de guaita de Sant Llorenç de la Muga
 Torre dels Moros (les Borges del Camp),